

Editoria 
 La Côte – quotidiano svizzero

Sport 
 La Côte Centurions – squadra di football americano svizzera
 La Côte Picarde – corsa di ciclismo su strada francese

Geografia

Canada 
 La Côte-de-Beaupré – comune nella regione Capitale-Nationale (Québec)
 La Côte-de-Gaspé – comune nella regione Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Québec)

Francia 
 La Côte – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 La Côte-d'Aime – ex comune ora frazione di La Plagne-Tarentaise, comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Côte-d'Arbroz – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Côte-en-Couzan – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Côte-Saint-André – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 La Côte-aux-Fées – comune nel distretto di Val-de-Travers (Canton Neuchâtel)